Cere je lahko:
 Cere, Sveta Nedelja (Hrvaška)
 Cere, Žminj (Hrvaška)
 Cère, reka